Натуральне число 1729
 1729 рік до нашої ери
 1729 рік нашої ери